Francesco Tosi ist der Name folgender Personen:

* Francesco Tosi (Radsportler), italienischer Radsportler 
 Francesco Tosi (Schachspieler) (* 1966), italienischer Schachspieler